Лас Гвајабас има више значења:

 Лас Гвајабас (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гвајабас (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гвајабас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гвајабас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Гвајабас, Ел Лимон (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Гвајабас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Гвајабас (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Гвајабас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику